José Eulogio López Escribano (Oviedo, 9 de Mayo de 1960) es un periodista, pensador, escritor y empresario español.

Actividad periodística y profesional 
Licenciado en ciencias de la información por la Universidad de Navarra, es el fundador y actual editor del diario digital Hispanidad. 

Previamente trabajó en los diarios La Nueva España (Oviedo), La Gaceta del Norte (Pamplona), Heraldo de Aragón (Zaragoza), Ya y ABC. De 1982 a 1984 fue redactor y locutor en Radio 80 Zaragoza y director de la misma de 1984 a 1985. Entre 1985 y 1990 fue redactor del semanario satírico El Cocodrilo, redactor del semanario El Nuevo Lunes, corresponsal financiero del diario El Independiente y director de la colección de libros Tibidabo Actualidad. 

Entre 1990 y 1995 fue jefe de la sección de economía del semanario Tiempo de Hoy, columnista de la agencia OTR, redactor jefe de economía de la agencia de noticias Servimedia y articulista del semanario Banca 15.

En 1996 fundó el diario digital Hispanidad y continúa sus colaboraciones como comentarista del semanario El Siglo y asesor ejecutivo de comunicación del Ministerio de Industria. Entre 1998 a 2001 fue director del programa Confidencial en Radio Intereconomía y profesor de redacción periodística y de expresión oral en la facultad de humanidades de la Universidad San Pablo-CEU.

En febrero de 2018, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó una condena a seis meses de prisión y multa de 1800 euros a López por la comisión de un delito de odio tipificado en el artículo 510.2 del Código Penal español. El tribunal consideró probado que el periodista, quien en 2015 difundió un vídeo en el que relacionaba homosexualidad y pederastia, se expresó con «menosprecio y descrédito» hacia las personas homosexuales y con la clara intención de humillarlas.

Libros 
 Califas del dinero (1989)
 Por qué soy cristiano (y, sin embargo, periodista) (1992)
 En defensa de la Iglesia (1993)
 María Bustamante (1825-1913): una vida que mereció la pena vivir (1995)
 Los Magos de Oriente (1997)
 Por qué no soy progre (2001)

Referencias 

Homófobos
Periodistas católicos de España
Periodistas de España del siglo XX
Periodistas de España del siglo XXI
Nacidos en Oviedo